India
 Baragaon – città del distretto di Jhansi, Uttar Pradesh
 Baragaon – città del distretto di Varanasi, Uttar Pradesh